Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.

Обычно под словом «возраст» понимается календа́рный во́зраст (па́спортный во́зраст, хронологи́ческий во́зраст), при котором не учитываются факторы развития организма. Наблюдаемые отличия индивидуальных особенностей развития организма от средних показателей послужили основанием для введения понятия «биологи́ческий во́зраст», или «во́зраст разви́тия».

Возраст человека

Возраст в праве 
 возраст в конституционном праве
 возраст в гражданском праве
 правоспособность
 дееспособность
 возраст в семейном праве
 возраст в уголовном праве
 возраст уголовной ответственности
 общий
 сниженный
 повышенный
 возраст сексуального согласия

Периодизация возраста 

Существуют разные системы периодизации возраста. Все они опираются на соответствующие возрасту анатомические и физиологические особенности организма, для детского возраста — учитывают приспособленность к окружающей социальной среде. Одно из принятых делений на возрастные периоды:
 Период новорождённости (неонатальный период) — первые 4 недели
 Грудной период — от 4 недель до 1 года
 Раннее детство (ясельный возраст) — 1-3 года
 Дошкольный возраст — 3 года — 6-7 лет
 Младший школьный возраст — 6-7 — 10-12 лет
 Подростковый период — 10-12 — 17-18 лет
 Юношеский период
 юноши: 17-21 год
 девушки: 16-20 лет
 Зрелый возраст (1 период)
 мужчины 21-35 лет
 женщины 20-35 лет
 Зрелый возраст (2 период)
 мужчины 35-60 лет
 женщины 35-55 лет
 Пожилой возраст
 мужчины 60-75 лет
 женщины 55-75 лет
 Старческий возраст — 75-90 лет
 Долгожители — 90 лет и более.

Биологический возраст 

Физиологические и интеллектуальные особенности человека, его способность сопротивляться стрессам, травмам и болезням зависят не только от его хронологического (формального) возраста. В зависимости от образа жизни и генетики некоторые люди по характеристикам их организма моложе их лет, а некоторые люди старше. Поэтому помимо хронологического возраста имеется понятие биологического возраста. В последнее время стали появляться препараты, замедляющие скорость старения организмов - геропротекторы. Для определения биологического возраста сейчас разрабатываются специальные биомаркеры.

Возраст у растений 
Возраст растения, или абсолютный возраст растения, или календарный возраст растения — промежуток времени от начала прорастания семени или споры до определённого момента развития этого растения.

У большинства древесных растений, растущих в условиях смены благоприятных и неблагоприятных сезонов года, возраст достаточно точно можно определить по годовому приросту (годовым кольцам).

См. также 
 Восточноазиатский счёт возраста
 Продолжительность жизни растений и животных

Примечания

Литература 
 
 
 
 Филипп Арьес Возрасты жизни // Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999, с. 26-43
Из БРЭ:
 Головаха Е. И., Кроник А. А. Психологическое время личности. К., 1984.
 Толстых А. В. Возрасты жизни. М., 1998.
 Кон И. С. Ребенок и общество. М., 2003.

Ссылки 
 

Онтогенез